Vargem Alta Futebol Clube é um time de futebol brasileiro da cidade de Vargem Alta, no estado do Espírito Santo.

Nome: Vargem Alta Futebol Clube
Data de Fundação: 1975
Cores: Preto e Branco
Estádio: Municipal
Capacidade: 3.000 mil pessoas

Títulos
 Campeonato Sulino: 2008,2009 e 2019

Ver também
Lista de clubes de futebol do Brasil

Clubes de futebol de Vargem Alta
Clubes de futebol extintos do Espírito Santo
Clubes de futebol fundados em 1975